Karbinci (makedonska: Карбинци) är en kommunhuvudort i Nordmakedonien. Den ligger i kommunen Opsjtina Karbinci, i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Skopje. Karbinci ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Karbinci är varierad. Den högsta punkten i närheten är Crkvisjte,  meter över havet,  kilometer öster om Karbinci. Närmaste större samhälle är Štip,  kilometer söder om Karbinci.

Trakten runt Karbinci består till största delen av jordbruksmark. Runt Karbinci är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Karbinci (kommun)